Села:
 Дмитрівське — Запорізька область, Пологівський район
 Дмитрівське — Одеська область, Любашівський район

Див. також 
 Дмитровське